Натуральне число 142
 142 рік до нашої ери
 142 рік нашої ери